Прованшер — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Прованшер — коммуна во Франции, департамент Ду

См. также 
 Прованшер-ле-Дарне — коммуна во Франции, департамент Вогезы
 Прованшер-сюр-Фав — коммуна во Франции, департамент Вогезы